Het WTA-tennistoernooi van Memphis (officieel Cellular South Cup) van 2007 vond plaats van 19 tot en met 25 februari 2007 in de Amerikaanse stad Memphis. Het was de zesde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Memphis 2007. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel

Samenvatting 
Titelverdedigster Sofia Arvidsson bereikte de kwartfinale. Daarin moest ze haar meerdere erkennen in Meilen Tu.

Het zevende reekshoofd Venus Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Israëlische Shahar Peer in twee sets. Williams zegevierde voor de derde maal op het toernooi van Memphis, na eerdere overwinningen in 1998 en 1999. Het was haar 34e WTA-titel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Samenvatting 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Samantha Stosur waren het eerste reekshoofd. Zij wonnen hun eersterondepartij, maar moesten voor het verdere toernooi verstek laten gaan wegens virusinfectie van Stosur.

Het als vierde geplaatste Australische duo Nicole Pratt en Bryanne Stewart won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Jarmila Gajdošová en Akiko Morigami in de match-tiebreak. Het was hun enige gezamenlijke titel. Pratt had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Stewart twee.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Memphis 2007
Memphis